Schmauser ist der Familienname folgender Personen: 

 Ernst-Heinrich Schmauser (1890–1945), SS-Obergruppenführer und Mitglied des Reichstags für die NSDAP
 Thomas Schmauser (* 1972), deutscher Film- und Theaterschauspieler